Kanton Héricourt-Est, een kanton van het Franse departement Haute-Saône
 Kanton Héricourt-Ouest, een kanton van het Franse departement Haute-Saône